Trisciadium andinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Trisciadium andinum ingår i släktet Trisciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
andinum